Fole (plaats), plaats in Denemarken
 Fole (parochie), parochie in Denemarken